Кулишо́вка () – село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина) на левом берегу реки Удай.

Населённые пункты Варвинского района